To Be Free může být:
 To Be Free (album) – album americké zpěvačky Jackie DeShannon z roku 1970
 To Be Free (píseň, Aljoša) – píseň ukrajinské zpěvačky Aljoši
 To Be Free (píseň, Arashi) – píseň japonské skupiny Arashi
 To Be Free (píseň, Mike Oldfield) – píseň britského hudebníka Mika Oldfielda